Adamawa-Ubangispråk är en gren av Niger-Kongospråken som omfattar cirka 160 språk med totalt omkring 12 miljoner talare i mellersta Afrika, främst Kamerun, Tchad, Centralafrikanska republiken, södra Sudan och Kongo-Kinshasa.

Den indelas i två grupper:

 Adamawaspråk (exempelvis niellim)
 Ubangispråk (exempelvis sango, ett Ubangispråkbaserat kreolspråk)

Denna språkgrupp uppställdes första gången av Joseph Greenberg (i The Languages of Africa) under namnet Adamawa-Eastern. Det anses allmänt att dess närmaste släktskap inom Niger-Kongospråken är med gurspråken, men den interna klassificeringen av Niger-Kongospråken har fortfarande många osäkerheter. 

Adamawaspråken är bland de minst utforskade språken i Afrika. Många av dem är hotade. Det klart största av de flera hundra små Adamawaspråken är mumuye med 400 000 talare. Några oklassificerade språk - bland dem laal och jalaa - finns vid deras gränser. Ubangispråken, som är nästan lika talrika, är något bättre utforskade. Ett av dem, sango, har (i kreoliserad form) blivit ett betydande handelsspråk i centrala Afrika. 

Adamawa-Ubangispråk har ofta partiell vokalharmoni, som inbegriper begränsningar av samförekomst av vokaler i ett ord.

Liksom i de flesta grenar av Niger-Kongospråken är substantivklassystem spridda. Adamawa-Ubangi utmärker sig genom att ha suffix istället för prefix för att markera substantivklasser. Systemet med substantivklasser är inte längre fullt produktivt i alla språk. 

I possessivkonstruktioner brukar det ägda föregå ägaren, och ordföljden är vanligen subjekt-verb-objekt.

Klassificering 
Klassificering enligt Williamson och Blench (2000):

Källor 
 Adamawa-Ubangi languages i engelskspråkiga Wikipedia 8 september 2006

Externa länkar 
 Adamawa-Ubangispråk (Roger Blench) (engelska)

Niger-Kongospråk